La Manresana (Garrigues), curs fluvial de la comarca de les Garrigues
 La Manresana (els Prats de Rei), poble del municipi dels Prats de Rei, a la comarca de l'Anoia
Torre de la Manresana
 La Manresana (Sant Ramon), localitat i antic municipi de la comarca de la Segarra